Kwilu folyó, a Kongói Demokratikus Köztársaság folyója
Kwilu tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-os alkotmány 2009 februári hatályba lépése után